SLC34A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 690 амінокислот, а молекулярна маса — 75 759.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт натрію, симпортний транспорт, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном натрію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки